Area 7 – un thriller scritto da Matthew Reilly
 Area 7 – base militare in Nevada dove si svolse il test atomico "Buster Dog"
 Area 7 – una band australiana